

Сент-Меттьюс — місто, штат Кентуккі
 Сент-Меттьюс — місто, штат Південна Кароліна